Hillia senescens är en fjärilsart som beskrevs av Augustus Radcliffe Grote 1878. Hillia senescens ingår i släktet Hillia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
senescens